Itapeva (Tupi-Sprache so viel wie platter Fels) ist ein Ortsname in Brasilien

Itapeva (Minas Gerais)
Itapeva (São Paulo)